schakelketting, een reeks schakels
 kettingaandrijving, een onderdeel van een machine
 fietsketting, een ketting van een fiets
 ankerketting, een ketting van een anker
 halsketting, een sieraad om de hals
 Schering (textiel), de verticale bedrading op een weefgetouw
 Ketting (lengtemaat), een Nederlandse en Surinaamse lengtemaat
 Chain (lengtemaat), een Angelsaxische lengtemaat 
 Ketting (Denemarken), een plaats in Denemarken
Ketting (parochie), parochie van de Deense plaats Ketting
N.B.: Kettinge (doorverwijspagina) is weer een andere plaats in Denemarken.

Personen
Otto Ketting (1935-2012), een Nederlandse componist en dirigent
Piet Ketting (1905-1984), een Nederlandse componist, pianist en dirigent
Rick Ketting (1996), een Nederlandse profvoetballer